Xalame kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xalame (norra Tlachichilco), ort, 
 Xalame (södra Tlachichilco), ort,